Pachycheles är ett släkte av kräftdjur. Pachycheles ingår i familjen porslinskrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Porslinskrabbor
Pachycheles